Rybka – wieś w Polsce
 Rybka – komputerowy program szachowy
 rybka – mina, używana przez Polską Marynarkę Wojenną przed II wojną światową